Okręty US Navy o nazwie USS "Bowditch", których patronem jest Nathaniel Bowditch:
 Pierwszy "Bowditch" (AGS-4) 
 Drugi "Bowditch" (AGS-21) był pomocniczą jednostką przerobioną ze statku pasażerskiego. W służbie w US Navy w latach 1940-1947.
 Trzeci USNS "Bowditch" (T-AGS-62) jest okrętem badawczym typu Pathfinder, który wszedł do służby w 1996 i nadal w niej pozostaje (stan na rok 2009).

Bowditch